Väisälä je priimek več osebnosti.

Jussi Väisälä (*1935), finski matematik.
Kalle Väisälä (1893—1968), finski matematik.
Vilho Väisälä (1889—1969), finski meteorolog, fizik in matematik.
Yrjö Väisälä (1891—1971), finski fizik in astronom.